Госфред — мужское личное имя.
 Госфред I (ум. 991) — последний из правителей, правивший одновременно графствами Ампурьяс и Руссильон (931—991), представитель Ампурьясской династии.
 Госфред III (ок. 1103—1164) — граф Руссильона с 1113.